Il singolare del torneo di tennis Siemens Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Raemon Sluiter che ha battuto in finale Paul-Henri Mathieu 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Raemon Sluiter (Campione)
 German Puentes-Alcaniz (primo turno)
 Nikolaj Davydenko (secondo turno)
 Albert Montañés (quarti di finale)

 Adrian Voinea (quarti di finale)
 Edwin Kempes (semifinali)
 Paradorn Srichaphan (secondo turno)
 David Nalbandian (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Siemens Open 2001